Semnosoma är ett släkte av mångfotingar. Semnosoma ingår i familjen Dalodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Semnosoma